Садыбакасов () — киргизская фамилия. Известные носители:

 Садыбакасов, Кемель Аманович — киргизский советский политический деятель, первый секретарь Тянь-Шаньского обкома КПСС.
 Садыбакасов, Ильяс (род. 1934) — киргизский и советский геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Садыбакасов, Шатман (1932—1983) — киргизский писатель, драматург, поэт, журналист, редактор.